Eucanuella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av T. Scott 1900. Eucanuella ingår i familjen Cerviniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Eucanuella